Miejscowości we Francji:
 Hays – miejscowość i gmina w regionie Franche-Comté, w departamencie Jura
Miejscowości w USA:
 Hays – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 Hays – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Blaine
 Hays – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Hays – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hays
Gminy w USA:
 Hays (ang. Hays Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hays (ang. Hays County) – w stanie Teksas

ja:HAYS